Чернеччинська сільська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Охтирському районі Сумської області. Адміністративний центр — село Чернеччина.

Утворена 6 липня 2017 року шляхом об'єднання Бакирівської, Бугруватської, Височанської, Кардашівської, Лутищанської, Пологівської, Сонячненської, Хухрянської та Чернеччинської сільських рад Охтирського району.

1 грудня 2017 року відбулась перша сесія Чернеччинської сільської ради (як новоствореної громади) її рішенням було затверджено 8 старостинських округів: Бакирівський, Бугруватський, Височанський, Кардашівський, Лутищенський, Пологівський, Сонячненський та Хухрянський.

Межує:  Грунською, Чупахівською, Охтирською, Тростянецькою та Киріківською громадами  Сумської області, Краснокутською громадою Харківської області та Котелевською  громадою Полтавської області. 

Відстань до головних міст Охтирки (8 км.), Полтави (107 км.), Сум (84,5 км.), Харькова (118 км.), Києва (393 км.)

При Чернеччинській громаді діють наступні комунальні установи та підприємства:

Комунальна установа «Центр соціальних послуг» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 24009514) 

 Надання соціальної допомоги 
 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Комунальне некомерційне підприємство «Чернеччинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 38637368)  

 Загальна медична практика 
 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Комунальне підприємство «Лутищанський агролісгосп» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 34753849)  

 Лісове господарство
 Водопостачання та водовідведення
 Організований збір, вивезення, сортування та захоронення твердих побутових відходів

Комунальна установа «Служба по експлуатації об’єктів комунальної власності та благоустрою» Чернеччинської сільської ради(ЄДРПОУ 42617934) 

 Благоустрій та санітарне утримання території
 Утримання комунальних доріг

Комунальна установа  «Молодіжний центр «Простір» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 44302023) 

 Молодіжна політика
 Громадянська освіти
 Національно-патріотичного виховання 

Комунальний заклад «Центр культури і дозвілля» Чернеччинської сільської ради  (ЄДРПОУ 37061954) 

 Функціювання театральних і концертних залів

Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернеччинської сільської ради    (ЄДРПОУ 43857086)

 Допоміжна діяльність у сфері освіти

Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 43032952)  

 Надання публічних послуг

Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернеччинської сільської ради "Чернеччинська дитячо-юнацька спортивна школа "Юність"" (ЄДРПОУ 24008472)

 Освіта у сфері спорту та відпочинку

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» (ЄДРПОУ44510609)

 інші види освіти

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Освіта.    Адміністративне управління – відділ освіти Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 41834905)

 2 опорих заклади І-ІІІ ст. (у т.ч. школи філії)
 2 дошкільних навчальних закладів
 5 навчально-виховних комплексів
 3 комунальні заклади у сверах педагогічної освіти, спорту та творчості

Охорона здоров’я. Адміністративне управління – Комунальне некомерційне підприємство «Чернеччинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 38637368) 

 5 Амбулаторій загальної практики сімейної медицини (+ 2 будуються)
 4 Фельдшерсько -акушерських пунктів
 3 фельдшерських пунктів 

Культура, спорт, молодіжна політика. Адміністративне управління –  відділ культури, туризму, молоді та спорту Чернеччинської сільської ради (ЄДРПОУ 41877304)  

 9 сільських будинків культури
 5 сільських клубів
 3 комунальні заклади у сферах молодіжної політики, дозвілля та бібліотечної справи

Населені пункти 
До складу громади входять 32 села: Бакирівка, Борзівщина, Бугрувате, Буймерівка, Вербове, Веселий Гай, Високе, Восьме Березня, Гай-Мошенка, Доброславівка, Журавне, Залісне, Кардашівка, Корабельське, Кудряве, Литовка, Лутище, Манчичі, Мирне, Михайленкове, Мошенка, Перемога, Пилівка, Підлозіївка, Пологи, Попелівщина, Риботень, Сонячне, Українка, Хухра, Чернеччина та Ясенове.

Джерела

Примітки 

Громади Охтирського району